Майкл Джеймс Пауелл — британський математик
 Майкл Лейтам Пауелл — британський режисер, сценарист і продюсер